Antioch (Californië)
Antioch (Illinois)
Antioch (Ohio)
Antioch Prosper, een personage uit de Harry Potterboekenreeks
Antioch (BART), een metrostation in Antioch Californië